Бахфельд:

 Бахфельд — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Бахфельд, Йохен (род. 1952) — немецкий боксёр лёгких и средних весовых категорий.